Sanatorio Marítimo puede hacer referencia a:

 Centro Sanitario Marítimo de Gijón, en Gijón, España; 
 Hospital Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, en Viña del Mar, Chile.